Сборная Эстонии по хоккею с шайбой
 Сборная Эстонии по хоккею с мячом